Ге́рцог Ао́стский (, ) — титул главы одной из младших ветвей Савойской династии.

Титул графа Аостского был частью титулатуры главы Савойской династии, начиная с её родоначальника Гумберта Белорукого (20-е годы XI века).

В середине XIII века император Священной Римской империи Фридрих II (из династии Гогенштауфенов) превратил Аостскую долину в герцогство. Регион был частью земель Савойского дома (кроме периода французской оккупации в 1539—1563 годах). Герб Валле д’Аоста находился в гербе Савойского дома вплоть до объединения Италии в 1870 году.

Во время Рисорджименто, герцог Аостский был частью титула наследника сардинского престола. Однако в 1845 году титул был пожалован сыну наследника (то есть, внуку правившего тогда в Пьемонте короля Карла Альберта) — Амедео, 1-му герцогу Аостскому.

В апреле 1941 года на территории Хорватии (без Далмации), Боснии и Герцеговины и части Сербии было образовано фашистское Независимое государство Хорватия. 18 мая его королём был провозглашен князь Аймоне Маргарита Мария Джузеппе ди Торино, герцог Аостский, под именем Томислав II. Однако он ни разу не побывал в своем королевстве, а 31 июля 1943 года отрёкся от престола.

Древо

См. также 
 Принц Уэльский
 Принц Астурийский